Петторацца-Гримани () — коммуна в Италии, располагается в провинции Ровиго области Венеция.

Население составляет 1718 человек, плотность населения составляет 82 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 45010. Телефонный код — 0426.

Ссылки